Brusturi több romániai település neve:

 Páfrányos, Arad megye
 Papkútfürdő, Bihar megye
 Tataros, Bihar megye
 Brusztura, Máramaros megye
 Brusturi, Neamț megye
 Somróújfalu, Szilágy megye